Als Weltmeisterschaft 1924 oder WM 1924 bezeichnet man folgende Weltmeisterschaften, die im Jahr 1924 stattgefunden haben:

 Eishockey-Weltmeisterschaft 1924, siehe Olympische Winterspiele 1924/Eishockey
 Eiskunstlauf-Weltmeisterschaften 1924
 Nordische Skiweltmeisterschaften 1924, siehe Olympische Winterspiele 1924/Ski Nordisch
 UCI-Bahn-Weltmeisterschaften 1924
 UCI-Straßen-Weltmeisterschaften 1924

!
Weltmeisterschaften nach Jahr